Gudum Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Gudum Sogn (Aalborg Kommune)
 Gudum Sogn (Lemvig Kommune)
 Gudum Sogn (Slagelse Kommune)